Osoby o tym nazwisku:

 Robert Wandor (ur. 1987) – polski judoka
 Władysław Wandor (1914-2005) – polski kolarz i trener